Scaratti – nobile famiglia di origini bergamasche
 Francesco Scaratti – calciatore e allenatore italiano
 Pietro Scaratti – patriota e militare italiano